Geografia:
 República de Komi, una república de Rússia.
 Ètnia:
 Komis, un poble pèrmic.
 Lingüística:
 Komi, una llengua ugrofinesa.
 Literatura:
 Literatura komi, literatura feta en llengua komi.
 Jocs:
 Komidashi, nom complet de komi, una regla del joc del go.